Guendalina – nome proprio di persona italiano femminile
Guendalina – fumetto erotico di John Willie
Guendalina – film del 1957 diretto da Alberto Lattuada
Guendalina – film del 1989 diretto da Lorenzo Onorati